Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2022 () проходит с 18 по 23 января 2022 года на арене «Тондираба» (Эстония). Фигуристы из Америки, Азии, Африки и Океании выявят победителей в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Место проведения 
Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию был создан в 1999 году в качестве аналога чемпионата Европы для неевропейских стран. Как правило, турнир проходит в январе. К проведению Четырёх континентов в соревновательном сезоне 2021/2022 выразили интерес четыре государства: КНР (Тяньцзинь), Тайвань (Тайбэй), США (Колорадо-Спрингс) и Узбекистан (Ташкент).

Представители Международного союза конькобежцев одобрил заявку КНР, но в сентябре 2021 года, за четыре месяца до начала соревнований, китайская сторона отменила чемпионат, сославшись на ситуацию с COVID-19. Международный союз конькобежцев был лишён возможности организовать соревнования в другой неевропейской стране. Тогда Федерация фигурного катания Эстонии, которая к тому моменту получила право на проведение Чемпионата Европы 2022, предложила свою помощь, согласившись провести турнир Четырёх континентов.

Квалификация 
К участию в турнире допускались спортсмены, достигшие пятнадцатилетнего возраста на 1 июля 2021 года. Страны из Америки, Азии, Африки и Океании, национальные федерации которых являлись членами Международного союза конькобежцев, могут заявить на турнир до трёх участников (пар) в каждой из дисциплин.

Кроме того, участникам турнира было необходимо на одном из международных стартов текущего или предыдущего сезона получить минимальную техническую оценку в короткой и произвольной программах. Для данного чемпионата технический минимум составлял:

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат четырёх континентов 2022 на сайте Международного союза конькобежцев
 

Чемпионаты Четырёх континентов по фигурному катанию
Четыре континента
2022 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2021/2022
Фигурное катание